Wapen van Kaliningrad (stad) - het wapen van de stad Kaliningrad
 Wapen van Oblast Kaliningrad - het wapen van de oblast Kaliningrad